Пя́тницкое шоссе́:

 Пятницкое шоссе — шоссе в Москве и Московской области.
 Пятницкое шоссе — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.